Gabriel de Assumpção Cavalcante (Rio de Janeiro, 4 de março de 1986), conhecido também como Gabriel da Muda, é um cavaquinista, cantor e compositor brasileiro de samba. Seu trabalho como músico é focado no samba tradicional carioca e no estudo e resgate de sambas antigos.

Discografia 
 O Que Vai Ficar Pelo Salão (2010)
 Samba do Trabalhador - Renascença Samba Clube (2005)

Ver também 
 Moacyr Luz

G
G
G
G
G
Cavaquinistas do estado do Rio de Janeiro